Rock ’n’ Roll High School (film)
 Rock ’n’ Roll High School (singel)